Højstrup kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Højstrup (Høve Sogn) – en bebyggelse i Høve Sogn, Slagelse Kommune
 Højstrup (Lyderslev Sogn) – et ejerlav og en landbrugsejendom i Lyderslev Sogn, Stevns Kommune
 Højstrup (Odense) – en bydel i Odense V
 Højstrup (Sankt Mariæ Sogn) – jernbanestation i Sankt Mariæ Sogn, Helsingør Kommune
 Højstrup (Torslev Sogn) – en bebyggelse i Torslev Sogn, Frederikshavn Kommune
 Højstrup (Tømmerby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Tømmerby Sogn, Thisted Kommune